Enginyeria: Motor, màquina capaç de produir energia mecànica.
 Informàtica: Motor de programari, programa informàtic que genera codi font per a alimentar un altre procés informàtic.
 Esports: Motor Action Football Club, club de futbol zimbabwès.